

Aziende 
 Montesa – casa motociclistica spagnola, produttrice di modelli come:
 Montesa Cota
 Montesa Crono

Geografia 
 Montesa – comune spagnolo nella comunità autonoma Valenciana

Persone 
 Juan Jufré de Loayza Montesa – conquistador spagnolo che partecipò alla spedizione di Pedro de Valdivia in Cile

Altro 
 Montesa  – genere di insetti
 Ordine di Montesa – antico ordine monastico-militare spagnolo